Meyrargues est un toponyme qui peut désigner :
 Meyrargues,  commune française, située dans le département des Bouches-du-Rhône en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
 Meyragues, hameau surplombant le village de Vendargues, dans le département de l'Hérault en région Ocitanie.